Альбумін () – білок, який кодується геном ALB, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 609 амінокислот, а молекулярна маса — 69 367.

Білок має сайт для зв'язування з іоном міді, ліпідами, іонами металів, іоном цинку. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Білки крові
Глобулярні білки